Alfarata bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alfarata (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Alfarata (Mifflin County, Pennsylvania)
 Alfarata (CDP), im Mifflin County - Census designated place